Гази́зов — фамилия, производная от имени  (араб. ):
 Газизов, Максим Сергеевич (род. 1984) — российский боксёр.
 Газизов, Мустафа Шакирович (1923—2005) — первый из уроженцев Башкирии — полный кавалер ордена Славы.
 Газизов, Ринат Загидуллович (род. 1962) — российский режиссёр и мультипликатор.
 Газизов, Роберт Хакимович (род. 1939) — советский башкирский (ныне американский) композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Газизов, Рустем Фаритович (род. 1983) — глава администрации города Стерлитамак.
 Газизов, Флюс Мирзасалихович (1937—2008) — химик-технолог, почетный академик АН РБ, доктор технических наук, профессор, заслуженный химик РФ.

Газизова 
 Газизова, Зайтуна Сабировна (род. 1937) — заслуженная артистка Республики Башкортостан, член Союза театральных деятелей Российской Федерации (с 1982).
 Газизова, Карина Ринатовна (род. 1985) — аниматор, режиссёр, художник-постановщик.

См. также 
 Газизовы (Гузаль и Юнир Газизовы) — супруги, дуэт воздушных цирковых гимнастов.

Примечания